Sandby kan syfta på:
 Sandby (geologi) – en geologisk tidsålder som varade ungefär mellan 458 och 453 miljoner år sedan
 Sandby, Borgholms kommun – småort i Borgholms kommun
 Norra Sandby, Sandby socken – kyrkby i Sandby socken i Mörbylånga kommun
 Sandby, Tierps kommun – småort i Tierps kommun
 Sandby, Simrishamns kommun – småort i Simrishamns kommun
 Norra Sandby – by i Hässleholms kommun
 Södra Sandby – tätort i Lunds kommun
 Sandby distrikt – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län
 Sandby, Lolland – en ort i Lolland Kommune, Danmark

Se även
 Sandby socken (olika betydelser)
 Sandby församling (olika betydelser)
Sandby kyrka (olika betydelser)